La Révolte des coloriés est un roman écrit par Alexandre Jardin en 2004.

Résumé
En 1980, des garçons et des filles se retrouvent seuls avec leur instituteur sur l'île de la Délivrance, dans le Pacifique Sud. Humiliés par leur maître, ils se révoltent, déchirent leurs habits et se colorient le corps; puis ils se débarrassent du dernier adulte. Ils commencent à bâtir une société en opposition totale avec les comportements des grandes personnes et à mettre en œuvre une civilisation farceuse, inventive et réjouissante, libérée, où règnent le jeu et l'imprévu.

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 2004